Tarse, une ville de Cilicie en Turquie.
 Tarsus Group plc, une entreprise anglaise spécialisée dans les médias.